Анва́р Рафаи́лович Гатияту́лин () — российский хоккеист, защитник. Главный тренер «Трактора». Мастер спорта России.

Биография 
Каких-либо официальных документов или заявлений касательно национальности Анвара Гатиятуллина в свободном доступе не имеются. В средствах массовой информации упоминается как татарин.

Воспитанник челябинского хоккея: ДЮСШ № 14 ГорОНО (тренер С. В. Алферов), СК ЧИМЭСХ (тренеры Б. В. Самусик, С. Я. Манько) и ДЮСШ Трактор (тренер Ю. Г. Могильников).

В сезоне 1992/93 в составе юношеской команды «Трактора», руководимой Могильниковым, выиграл юношеское первенство России. В сезоне 1993/94 выступал в «младших» лигах России за «Мечел» Челябинск и «Таганай» Златоуст и в юношеской команде из США «Детройт Литтл Сизарс» (Detroit Little Caesars).

В составе сборных России — серебряный призёр юниорского первенства Европы (1994), серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1995), участник Универсиады (1997).

В высшем дивизионе российского хоккея (МХЛ, РХЛ, Суперлиге) Гатиятулин выступал за «Трактор» Челябинск (1994—1999, с перерывом), «Ладу» Тольятти (часть сезона 1997/98), «Авангард» Омск (2000), «Торпедо» Нижний Новгород (2000—2002), «Крылья Советов» Москва (2002—2003); во втором по значимости дивизионе — за «Мечел», «УралАЗ» Миасс, «Надежду» Челябинск (1 матч), ХК ЦСКА, «Газовик» Тюмень, «Зауралье» Курган, «Молот-Прикамье» Пермь. В 2007 году завершил профессиональную игровую карьеру.

В 2013 году окончил Южно-Уральский государственный аграрный университет.

Статистика

Тренер 
В 2007 году начал работать тренером в школе челябинского «Трактора». С 17 февраля 2012 по 23 ноября 2015 года (с перерывом) — главный тренер «Белых Медведей», команды «Трактора» в МХЛ; с 18 октября 2014 по 6 февраля 2015 — член тренерского штаба основной команды «Трактора». Под руководством Гатиятулина «Белые Медведи» дважды были полуфиналистами плей-офф МХЛ (бронзовыми призёрами; 2014, 2015). Гатиятулин — серебряный призёр молодёжного чемпионата мира 2015 года как член тренерского штаба молодёжной сборной России. 23 ноября 2015 года назначен исполняющим обязанности главного тренера «Трактора». Под руководством Гатиятулина команда усилила игру, сократила на 12 очков отставание от зоны плей-офф, но не смогла туда пройти. 10 марта 2016 года Гатиятулин стал постоянным главным тренером «Трактора», с ним был подписан двухлетний контракт. С апреля 2018 года по май 2020 года — тренер национальной сборной России.. С июня 2018 года по апрель 2020 года — тренер ХК «СКА»

4 мая 2020 года назначен на должность главного тренера хоккейного клуба «Трактор», контракт рассчитан на 3 года.

Статистика (главный тренер) 
(статистика до 2015 года не приведена)

Семья 
Отец Рафаил Гизатович Гатиятулин — был чемпионом Курганской области по лыжам. Мать Лариса Тагировна — работает в одной из структур системы соцобеспечения. У Анвара есть старшая сестра.

Анвар Гатиятулин женат, жена Светлана. Сыновья Илья и Артемий, дочь Диана.

Литература 
 Э. Скибицкий. Анвар Гатиятулин: возвращение «Маленького Цезаря» // Футбол — Хоккей Южного Урала, № 17 (86). 30 апреля 1994. — С. 4, 6

Примечания 

Выпускники Южно-Уральского государственного аграрного университета
Хоккеисты России
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Молот-Прикамье»
Хоккейные тренеры России
Тренеры ХК «Белые медведи»
Тренеры ХК «Трактор»